Andrzej Kuryłowicz (1954–2014) – polski wydawca.
 Ewa Kuryłowicz (ur. 1953) – polska architekt i nauczycielka akademicka.
 Jerzy Kuryłowicz (1895–1978) – polski językoznawca. 
 Marek Kuryłowicz (ur. 1944) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, romanista i cywilista.
 Michał Kuryłowicz (1858–1919) – polski prawnik i wojskowy, generał audytor armii Austro-Węgier.
 Mychajło Kuryłowycz (1821–1884) – ukraiński ksiądz greckokatolicki, działacz społeczny, moskwofił, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861–1867).
 Nykyfor Kuryłowycz (zm. 1935) – proboszcz greckokatolicki we wsi Wołkowce.
 Stefan Kuryłowicz (1949–2011) – polski architekt, doktor habilitowany inż. architektury i urbanistyki o specjalności architektura budynków użyteczności publicznej, wykładowca Politechniki Warszawskiej.
 Wołodymyr Kuryłowycz (1867–1951) – ukraiński działacz społeczny, prawnik, sędzia w Galicji, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i Rady Państwa.

Przypisy